Spaceframe steht für:

 Gitterrahmen im Fahrzeug- und Flugzeugbau
 spezielle Bauart einer selbsttragenden Karosserie, siehe Karosserie #Spaceframe